Малая Гремячая — топоним в Восточной Европе:
 Малая Гремячая — река в России, протекает в Вологодской области;
 Малая Гремячая — село на Украине, Полтавская область.

См. также 
 Гремячая
 Большая Гремячая
 Великая Гремячая